Die If Stockholm Open 2007 waren ein Tennisturnier, welches vom 8. bis 14. Oktober 2007 in Stockholm stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Wien die BA-CA TennisTrophy und in Moskau der Kremlin Cup gespielt. Ersteres Turnier zählte zur ATP International Series Gold, während das Turnier in Moskau wie die If Stockholm Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Vorjahressieger im Einzel war der US-Amerikaner James Blake, der dieses Jahr als Setzlistenerster im Halbfinale gegen den Schweden Thomas Johansson ausschied. Im Finale unterlag Johansson, Sieger von 2002 und 2004, dem Kroaten Ivo Karlović (Setzliste Nr. 7) in drei Sätzen. Für ihn war es der dritte Titel der Karriere und des Jahres.
Titelverteidiger im Doppel waren Paul Hanley und Kevin Ullyett, die dieses Jahr als Erste der Setzliste im Halbfinale ausschieden. Im Finale setzten sich dann Jonas Björkman und Maks Mirny (Nr. 2 der Setzliste) durch. Sie gewannen ihren elften gemeinsamen Titel. Für Ullyett war es nach 1999 und 2002 bereits der dritte Titel in Stockholm.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 659.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 680.250 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Stockholm